Alexander Leone Lally Cook, dit Bud Cook, (né le  à Kingston en Ontario au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre. Il joue une cinquantaine de matchs dans la Ligue nationale de hockey dans les années 1930. Il est le frère de Bill Cook et de Frederick Cook .

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1928-1929 || Sheiks de Oakland || CalHL || 20 || 13 || 7 || 20 || 33 || - ||-  || - || - || - 
|-
| 1929-1930 || Sheiks de Oakland || CalHL || 24 || 24 || 21 || 45 || 34 || - || - || - || - || - 
|- 
| 1930-1931 || Reds de Providence || Can-Am || 33 || 16 || 11 || 27 || 61 || - || - || - || - || -
|-
| 1931-1932 || Cubs de Boston || Can-Am || 7 || 1 || 2 || 3 || 9 || - || - || - || - || -
|- 
| 1931-1932 || Bruins de Boston || LNH || 28 || 4 || 4 || 8 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 1932-1933 || Cubs de Boston || Can-Am || 42 || 16 || 26 || 42 || 70 || - || - || - || - || -
|- 
| 1933-1934 || Olympics de Détroit || LIH ||  || 11 || 6 || 17 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 1933-1934 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 19 || 1 || 0 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|- 
| 1934-1935 || Falcons de Cleveland || LIH ||  || 20 || 21 || 41 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 1934-1935 || Eagles de Saint-Louis || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 1935-1936 || Falcons de Cleveland || LIH ||  || 27 || 19 || 46 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 1936-1937 || Falcons de Cleveland || IAHL || 43 || 14 || 10 || 24 || 10 || - || - || - || - || -
|- 
| 1937-1938 || Barons de Cleveland || IAHL || 43 || 13 || 27 || 40 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 1939-1940 || Barons de Cleveland || IAHL || 54 || 14 || 15 || 29 || 27 || - || - || - || - || -
|- 
| 1940-1941 || Barons de Cleveland || LAH || 54 || 9 || 22 || 31 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 1941-1942 || Barons de Cleveland || LAH || 54 || 8 || 32 || 40 || 32 || - || - || - || - || -
|- 
| 1942-1943 || Barons de Cleveland || LAH || 51 || 5 || 21 || 26 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 1943-1944 || Barons de Cleveland || LAH || 4 || 2 || 3 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
| 1943-1944 || U.S. Coast Guard Cutters || EHL ||31  ||16  ||18 || 34 || 2 || 8 || 7 || 5 || 12 || 6 
|- 
| 1945-1946 || Oaks de Oakland || PCHL || 37 || 17 || 30 || 47 || 30 || - || - || - || - || -
|- 
| 1946-1947 || Oaks de Oakland || PCHL || 20 || 12 || 14 || 26 || 20 || - || - || - || - || -

| ||51 || 5 || 4 || 9 || 22|| || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en novembre 1907
Naissance à Kingston (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Boston
Joueur des Reds de Providence (Can-Am)
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Olympics de Détroit
Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934)
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Joueur des Falcons de Cleveland
Joueur des Barons de Cleveland
Décès en novembre 1993
Attaquant de hockey sur glace